Darkcore puede referirse a dos subestilos musicales:
 
 Darkcore (drum & bass), un género de jungle que era popular en la escena rave de Gran Bretaña al inicio de los años 1990.
 Darkcore (hardcore techno), un estilo más oscuro dentro de la escena hardcore electrónica.